Њуел може бити:
 Њуел (Западна Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Њуел (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Њуел (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Њуел (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Њуел (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија